Willem Kerricx (1652 - 1719), Vlaams beeldhouwer
 Willem Ignatius Kerricx (1682 - 1745), zoon van Willem Kerricx